Schuk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Schuk (* 1955), sowjetischer Handballspieler
 Angelina Sergejewna Schuk-Krasnowa (* 1991), russische Stabhochspringerin
 Iryna Schuk (* 1993), weißrussische Stabhochspringerin
 Jewhen Schuk (* 1990), ukrainischer Handballspieler
 Nina Alexejewna Schuk (* 1934), sowjetische Eiskunstläuferin
 Pankraz Schuk (Pseudonym: Maximilian Stürmer; 1877–1951), österreichischer Postbeamter und Schriftsteller
 Sergei Jakowlewitsch Schuk (1892–1957), russischer Wasserbautechniker
 Sofja Andrejewna Schuk (* 1999), russische Tennisspielerin
 Stanislaw Alexejewitsch Schuk (1935–1998), sowjetischer Eiskunstläufer und Trainer
 Tatjana Alexejewna Schuk (1946–2011), sowjetische Eiskunstläuferin
 Wadsim Schuk (* 1952), sowjetischer bzw. weißrussischer Fußballschiedsrichter
 Witalij Schuk (* 1996), weißrussischer Zehnkämpfer

Schuk steht weiter für:
 Fasotron NIIR Schuk, russische Radarfamilie

Siehe auch:
 Schuck
 Schug